Melarsoprol is een medicijn tegen slaapziekte.

De stof is opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.

Antiparasitair middel
Triazine
Arylamine
Fenylamine
Polyamine
Organische arseenverbinding
Thio-ether
Heterocyclische zwavelverbinding
Alcohol (stofklasse)